Columbus City Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Columbus City Township (Iowa), im Louisa County
 Columbus City Township (Ohio), im Delaware County